Населені пункти в Чехії:

 Даловиці (Карлові Вари)
 Даловиці (Млада-Болеслав)